LER est un code qui signifie:
Lézard'express régionale, une ligne de train régional desservant l'agglomération havraise.
 Laser Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes
 Ligne express régionale pour une liaison par car mise en place par une collectivité territoriale (ou une région de France voire deux régions pour une liaison inter régionale). Elle est la corollaire du transport express régional (TER) géré par les mêmes collectivités territoriales. La LER emprunte des circuits routiers et dessert des zones souvent non accessibles aux TER.
 Ligue Elite de Rugby, la division élite nationale française de rugby à XIII.